Push-Pull steht für:
 Push- und Pull-Faktoren der Migrationstheorie, siehe Push-Pull-Modell der Migration
 Push-Pull Garnitur, siehe Škoda Wendezug-Garnitur
 Push-pull output, siehe Gegentaktendstufe
 Push-Pull-Perfusion in der Neurologie
 Push-Pull-Strategie beim Marketing von Konsumgütern
 Push-pull-Technologie in der biologischen Schädlingsbekämpfung
 Push-Pull-Konfiguration, Propeller-Anordnung